Прыганский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Крутихинском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Прыганка.

География 
Климат континентальный. Температура январь −17 °C, февраль −13 °C, март +2 °C, апрель +12 °C, май +18 °C, июнь +26 °C, июль +28 °C, август +27 °C, сентябрь +17 °C, октябрь +6 °C, ноябрь −3 °C, декабрь −11 °C.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 969 человек, в том числе 432 мужчины и 537 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Прыганка.

Примечания 

Муниципальные образования Крутихинского района
Сельские поселения Алтайского края